militaire leer van het opstellen en het gebruikmaken van troepen in een gevecht
 Tactiek (krijgskunde)
 Tactisch kernwapen
 Tactical shooter ofwel tactisch computerschietspel
 manier waarop men te werk gaat om een bepaald doel te bereiken. Vergelijk voor algemene doelen strategie.
 Tactiek (management)
Tactiek (sport)